Die Miami Open 2015 wurden vom 23. März bis 5. April 2015 auf Key Biscayne bei Miami ausgetragen. Sie gehörten zur Kategorie Premier Mandatory, der zweitwichtigsten Turnier-Klasse nach den Grand-Slam-Turnieren. Gleichzeitig fanden dort auch die Miami Open 2015 der Männer statt, die zur Kategorie ATP World Tour Masters 1000 zählten.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Miami Open 2015 fand am 23. und 24. März 2015 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)